Haxo steht für:

 Haxo (Métro Paris), eine nie eröffnete Station der Metro Paris
 Haxo-Gambit, eine Eröffnungsvariante im Schach

Haxo ist der Familienname folgender Personen: 

 François Haxo (1739–1810), französischer Politiker
 François Nicolas Benoît Haxo (1774–1838), französischer General
 Nicolas Haxo (General) (1749–1794), französischer General